Кура́кина — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:

 Куракина, Александра Ивановна (урождённая Панина; 1711—1786) — дочь генерал-поручика и сенатора И. В. Панина.
 Куракина, Валентина Николаевна (1927—1944) — советская партизанка, разведчица.
 Куракина, Екатерина Александровна (в браке Лобанова-Ростовская; 1735—1802) — княгиня, троюродная сестра императора Петра II.
 Куракина, Елена Степановна (урождённая Апраксина; 1735—1768) — дочь фельдмаршала Степана Апраксина, жена сенатора Бориса-Леонтия Куракина.
 Куракина, Ирина Яковлевна — игуменья Оршанского Успенского и Смоленского Вознесенского женских монастырей РПЦ.

См. также 
 Куракина Дача — сад в Невском районе Санкт-Петербурга.
 Куракина улица — одна из самых коротких улиц в Санкт-Петербурге.